Siewert ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Siewert (* 1972), deutsche Langstreckenläuferin
 Clara Siewert (1862–1945), deutsche Malerin
 Curt Siewert (1899–1983), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht und Generalmajor der Bundeswehr
 Detlef Siewert (* 1944), deutscher Tischtennisspieler
 Eberhard Siewert (* 1934), deutscher Offizier der Nationalen Volksarmee
 Elisabeth Siewert (1867–1930), deutsche Schriftstellerin
 Eva Siewert (1907–1994), deutsche Journalistin, Schriftstellerin, Radiosprecherin und Opernsängerin
 Gerdt Marian Siewert (1920–1992), deutscher Maler und Fotograf

 Harald Siewert (1887–1945), russisch-deutscher Nachrichtendienstler und politischer Funktionär (NSDAP)
 Hermann Siewert (1834–1890), deutscher Agrikulturchemiker
 Horst Siewert (Tierfotograf) (1902–1943), deutscher Tierfotograf und -filmer, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann, Filmproduzent, Wildbiologe und Forstmann
 Horst Siewert (* 1948), deutscher Psychologe
 Inke Siewert (* 1980), Chemikerin und Hochschullehrerin
 Jan Siewert (* 1982), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jaron Siewert (* 1994), deutscher Handballspieler
 Jörg Rüdiger Siewert  (* 1940), deutscher Chirurg
 Klaus Siewert (* 1954), deutscher Germanist, Sprach- und Kulturwissenschaftler
 Martin Siewert (* 1972), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Nina Siewert (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Otto Siewert (1913–1986), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Siewert (1870–1919), deutscher Kapitän zur See und Führer der Deutschen Legion
 Peter Siewert (* 1940), Althistoriker, Epigraphiker und Altphilologe
 Rachel Siewert (* 1961), australische Politikerin
 Robert Siewert (1887–1973), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Ronny Siewert (* 1978), deutscher Koch
 Ruth Siewert (1915–2002), deutsche Opernsängerin der Stimmlage Alt
 Thomas Siewert (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Siewert (* 1959), deutscher Jurist und Präsident des Landessozialgerichts

Siehe auch:
 Siewert & Kau
 Sievert